Nikkei 225 – Indice di borsa giapponese
Nikkei – nome informale del Nihon Keizai Shinbun, quotidiano giapponese
Nikkei – termine che identifica gli emigrati giapponesi in terre straniere e i loro discendenti